De zwartkeeltrogon (Trogon rufus) is een vogel uit de familie Trogonidae.

Verspreiding en leefgebied
Deze soort komt voor van Honduras tot Ecuador en het Amazonebekken en telt 6 ondersoorten:
 Trogon rufus tenellus: van zuidoostelijk Honduras tot noordwestelijk Colombia.
 Trogon rufus capreicauda: westelijk Colombia en westelijk Ecuador.
 Trogon rufus rufus: oostelijk Venezuela, de Guiana's en noordelijk Brazilië.
 Trogon rufus sulphureus: zuidoostelijk Colombia, oostelijk Ecuador, noordoostelijk Peru en westelijk Brazilië.
 Trogon rufus amazonicus: noordoostelijk Brazilië.
 Trogon rufus chrysochloros: zuidelijk Brazilië, Paraguay en noordoostelijk Argentinië.

Externe link
Avibase

Trogons
Dier uit het Neotropisch gebied
IUCN-status niet bedreigd